dois tipos de vacina dirigida a três patologias cada:
 Vacina tríplice bacteriana
 Vacina tríplice viral